Казан-Куйган ( "сделать котёл") — село в Нарынском районе Нарынской области Киргизии. Административный центр Казан-Куйганского аильного округа.

Население в 2009 году составляло 1033 человека.

Находится на берегу реки Кара-Куджур у подножия гор, на высоте 2255 м над уровнем моря. Районный центр Нарын расположен в 24 км севернее, до Бишкека — 175 км. До железнодорожной станции Балыкчи — 142 км. Недалеко протекает река Он-Арча (длина 75 км), которая впадает в реку Нарын.

Возникло в 1915 году.

Местное население, в основном, занято в животноводстве и производстве кормов. В селе имеется средняя школа, библиотека, клуб и больница, предприятия бытового обслуживания, 2 мельницы, баня.

Литература 
 «Кыргызстан» улуттук энциклопедиясы: 3-том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2011. 784 бет, илл. ISBN 978 9967-14-074-5

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Нарынского района